Mužská dvouhra Mutua Madrid Open 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů včetně jednoho šťastného poraženého. 

Výhrou nad Gaël Monfilsem ve druhém kole si Novak Djoković zajistil setrvání na čele žebříčku i po skončení turnaje. Zároveň vytvořil rekord otevřené éry, když se stal prvním tenistou, jenž dokázal bez porážky zdolat  jediného soupeře osmnáctkrát. Šňůru výher 18–0 zahájil na US Open 2005. Madridské utkání se po osmifinále French Open 2006 stalo teprve druhým, které spolu odehráli na antuce.

Vítězem se stal devátý tenista žebříčku Carlos Alcaraz, jenž ve finále za 62 minut zdolal německou světovou trojku a obhájce titulu Alexandra Zvereva po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Pasivní poměr vzájemných duelů snížil na 1–2. V probíhající sezóně si připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Ve finálových duelech udržel neporazitelnost. V 19 letech se stal druhým nejmladším držitelem dvou trofejí v sérii Masters, když v tomto hledisku zaostal jen za 18letým Nadalem ze sezóny 2005. Jako první hráč od Nalbandiana na Madrid Masters 2007 porazil na jediném Mastersu tři nejvýše nasazené. Rovněž se stal prvním tenistou, který na jediném antukovém turnaji vyřadil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviće. Výhrou nad Srbem poprvé v kariéře porazil světovou jedničku. Nadal se na prahu vyřazení ocitl již ve třetím kole, kdy Goffinovi odvrátil čtyři mečboly. 

Od ledna 2022 vyhrál Alcaraz mezi tenisty nejvyšší počet 28 utkání a proti členům Top 10 navýšil po finále neporazitelnost na sedm zápasů. Rok zpět mu na žebříčku patřila 120. příčka. Po madridském titulu se premiérově posunul na 6. místo.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Ugo Humbert

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2022